Андре́й Васи́льевич Николи́шин () — советский и российский хоккеист. Чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России. После завершения игровой карьеры работает тренером. Заслуженный мастер спорта России (1993).

Биография 
Начинал как волейболист, позже увлёкся хоккеем, который в итоге и выбрал. Первый тренер — Виктор Богатырёв.

Выступая за воркутинскую команду на финальном турнире «Золотой шайбы» в Пензе, стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим. Знаменитый Александр Мальцев, который был на том турнире, пригласил его в московское «Динамо».

С 1990 по 1995 год играл в «Динамо»: 115 игр — 42 очка (21+21). Чемпион России 1993 года. В сезоне 1993/94, несмотря на молодость, был назначен капитаном команды. По итогам этого сезона стал обладателем приза «Золотая клюшка», вручаемого лучшему хоккеисту России.

В составе молодёжной сборной СНГ стал чемпионом мира среди молодёжи в 1992 году.

Чемпион мира 1993 года (8 матчей, 1+3). Автор победной шайбы в финале в ворота сборной Швеции. В 1997 году приехал на чемпионат мира без действующего контракта с клубом НХЛ и в первом же матче получил разрыв крестообразной связки колена, после чего имел ряд сложностей с оформлением трудовых отношений в НХЛ.

Выступал за национальную сборную России на Олимпийских играх 1994 года, где в 8 матчах набрал 7 очков (2+5). Бронзовый призёр Олимпиады 2002 года (6 матчей, 1 передача).

Первый гол в НХЛ — 7 марта 1995 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Участник финала Кубка Стэнли 1998 года.

9 ноября 1996 года был обменян из «Хартфорда» в «Вашингтон» на Кёртиса Лешишина. 1 ноября 2002 года обменян из «Вашингтона» в «Чикаго» вместе с Крисом Саймоном на Микаэля Нюландера и право выбора в третьем раунде драфта. 21 июня 2003 года обменян из «Чикаго» в «Колорадо Эвеланш» на право выбора в четвёртом раунде драфта.

Локаут 2004/05 годов провел в ЦСКА (Москва), после чего продолжил свою карьеру в России.

В первом сезоне КХЛ 2008/09 набрал 39 очков (10+29) в 48 матчах за челябинский «Трактор» и добавил 1 гол в 3 поединках плей-офф на Кубок Гагарина. В сезоне 2009/10 набрал 22 очка (7+15) в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 матчах плей-офф.

Участник матча звёзд КХЛ (2009).

В октябре 2011 года подписал соглашение с киевским «Соколом» и выступал в Профессиональной хоккейной лиге (ПХЛ) Украины.

23 октября 2014 года назначен главным тренером челябинского «Трактора». Под его руководством команда попала в плей-офф, где в первом раунде уступила новосибирской «Сибири».

23 ноября 2015 года отправлен в отставку после поражения нижнекамскому «Нефтехимику» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:3. 4 декабря 2015 года назначен главным тренером хабаровского «Амура». Несмотря на усилия тренерского штаба команда в плей-офф не попала.

16 мая 2018 года стал помощником главного тренера московского «Динамо» Владимира Воробьёва. 2 октября 2018 года покинул тренерский штаб «Динамо».

С 2017 года, с перерывом в 2018 году во время работы в «Динамо», работал скаутом в клубе НХЛ «Чикаго Блэкхокс». В сезоне-2020/21 был консультантом «Куньлуня».

В сентябре 2022 года стал президентом Федерации хоккея Москвы.

Снимался в эпизодической роли в фильме «Брат 2».

Сын — хоккеист Иван Николишин (род. 1996).

Вместе с Денисом Казанским ведущий YouTube-канала «Скользкий лёд».

Примечания

Ссылки 
 Интервью «Спорт-Экспрессу» в 1998 году 
 Интервью «Спорт-Экспрессу» в 2011 году 
 Динамо. Энциклопедия / Составители Г. Л. Черневич, Е. А. Школьников. — 2-е изд. — М.: «ОЛМА-Пресс», 2003. — 480 с. — ISBN 5-224-04399-9.

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Сокол» Киев
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Трактор»
Тренеры ХК «Амур»
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»